Ел Ваље има више значења:

 Ел Ваље (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ваље (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ваље (Артеага, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ваље, Ла Аверија (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ваље (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ваље (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ваље (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ваље (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ваље (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ваље (Акаксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ваље (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ваље (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ваље (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ваље (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ваље, Ваље Нуево (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ваље (Артеага, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ваље (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ваље, Ел Ваљесито (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ваље (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ваље (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ваље (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ваље (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ваље (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ваље (Кујоако), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Ваље (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ваље, Колонија ел Ваље (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ваље (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ваље (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ваље, Илделфонсо Моралес Хасо (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ваље (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ваље (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ваље (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику